El nombre de Francisco de la Cueva puede hacer referencia a:

 Francisco (Fernández) de la Cueva y Mendoza (1467-1526) militar y aristócrata español titulado II duque de Alburquerque;

 Francisco Fernández de la Cueva y Girón (1510-1563) aristócrata español titulado IV duque de Alburquerque;

 Francisco de la Cueva y Silva (1550–1621), dramaturgo, filólogo y jurisconsulto español del Siglo de Oro;

 Francisco (Fernández) de la Cueva y de la Cueva (1575–1637) fue un noble, militar, político y diplomático español, VII duque de Alburquerque, virrey de Cataluña y de Sicilia;

Francisco de la Cueva (siglo XVI-1615) religioso español que llegó a ser obispo de Oviedo (1612-1615);

Francisco de la Cueva y Guzmán (siglo XVII) fue un militar, funcionario colonial y noble criollo, titulado I marqués de Santa Lucía de Conchán;

 Francisco (Fernández) de la Cueva y Enríquez de Cabrera (1619-1676) fue un aristócrata, político y militar español, que ocupó los cargo de 22.º virrey de Nueva España y 45.º virrey de Sicilia;

 Francisco (Fernández) de la Cueva y de la Cueva (1666-1724) fue un aristócrata, político y militar español nombrado 34.º Virrey de Nueva España;

 Francisco (Fernández) de la Cueva y de la Cerda (1692-1757) fue un aristócrata español titulado XI duque de Alburquerque.